Geiersnest ist der Ortsname von

 Geiersnest (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Geiersnest (Bollschweil), Ortsteil  der Gemeinde Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Geiersnest (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Geiersnest-Ost, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Geiersnest-West, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Obergeiersnest, Ortsteil der Gemeinde Schondra im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Untergeiersnest, Ortsteil der Gemeinde Schondra im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Geiersnest (Wasgau), Berg im Pfälzerwald im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz